Сети может означать:

Собственные наименования 
 Сети — посёлок в Брянском районе Брянской области.
  — река в Непале.
 «Сети» — название сборника стихов Михаила Кузмина.

Составные названия 
 Сети-Кедас — муниципалитет в Бразилии, входящий в штат Мату-Гросу-ду-Сул.

Имена людей 
Сети — древнеегипетский военачальник, дед Сети I.
Сети I — древнеегипетский фараон.
Сети II — древнеегипетский фараон.

Научные понятия 
 «Теория сетей» — математическое понятие, обозначающее то же, что и «теория графов».
 Сети Петри — математический аппарат для моделирования динамических дискретных систем.

Инженерно-технические и информационные понятия и конструкции 
 Сети передачи данных.
 Сети SOHO.
 Инженерные (инженерно-технического обеспечения) сети.
 Сети проводного радиовещания.
 Сети стационарной телефонной связи в Республике Беларусь.
 Сети мобильной телефонной связи в Республике Беларусь.

Аббревиатуры 
 «SETI» — программа поиска внеземных цивилизаций.

См. также 
 SETI (значения)
 «СЕtИ» — музыкальная группа.
 «Сети зла» — фильм.
 Сетевая модель OSI
 Сеть
 Сетти